Жура́вский — русская фамилия.

Известные носители 
 Журавский, Александр Владимирович (род. 1970) — российский историк, религиовед и государственный деятель.
 Журавский, Алексей Феоктистович — инженер, один из пионеров научной организации труда в России.
 
 Журавский, Аркадий Иосифович (1924—2009) — советский и белорусский языковед, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор филологических наук, профессор.
 Журавский, Виталий Станиславович (род. 1955) — украинский правовед и политический деятель, народный депутат Украины.
 Журавский, Георгий Иванович (род. 1948) — советский художник.
 
 Журавский, Евгений Максимович (1920—1996) — советский военачальник, участник устранения последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
 Журавский, Иван Петрович (1867—1964) — протоиерей Русской православной церкви.
 Журавский, Мацей (род. 1976) — польский футболист.
 Журавский, Михаил Евгеньевич (1871—после 1917) — староконстатиновский уездный предводитель дворянства, член I Государственной думы от Волынской губернии.
 Журавский, Николай Афанасьевич (род. 1964) — советский, румынский и молдавский гребец-каноист.
 Журавский, Олег Анатольевич (1969—2017) — российский спортивный деятель.
 Журавский, Пётр Аверьянович (1916—1998) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Журавский, Роман Петрович (1948—2017) — советский футболист.
 Журавский, Сатурнин (1920—1977) — польский актёр.
 Журавский, Юрий Иосифович (1937—1991) — советский историк, историограф, кандидат исторических наук, профессор.

Топоним 
 Журавский — посёлок в Усть-Цилемском районе Коми.
 Журавский — хутор в Кореновском районе Краснодарского края.